Bukovina történelmi régió, amely a mai Románia és Ukrajna határán fekszik
 
 Csehország
 Bukovina u Čisté település a Semilyi járásban
 Bukovina u Přelouče település a Pardubicei járásban
 Bukovina nad Labem település a Pardubicei járásban
 Bukovina település a Blanskói járásban

 Szlovákia
 Bukovina falu a Zsolnai kerületben, a Liptószentmiklósi járásban
 Bükköskút (1890-ig Bukivona, szk. Bukovina) Szénásfalu településrésze, korábban önálló falu a Besztercebányai kerületben, a Garamszentkereszti járásban